Rutherford steht für:
 Rutherford (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rutherford (Einheit), Einheit der Radioaktivität
 Rutherford (Raketentriebwerk), Flüssigkeitsraketentriebwerk
 Rutherford, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Highclere Motor Car Syndicate

Rutherford ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rutherford (Alabama)
 Rutherford (Arkansas)
 Rutherford (Delaware)
 Rutherford (Illinois)
 Rutherford (Kalifornien)
 Rutherford (Kentucky)
 Rutherford (New Jersey)
 Rutherford (Pennsylvania)
 Rutherford (Tennessee)
 Rutherford (Virginia)
 Rutherford (West Virginia)
 Rutherford Heights (Pennsylvania)
 East Rutherford
 Rutherford AVA, ein Weinbaugebiet in Kalifornien
 Rutherford County

geografischer Objekte:
 Rutherford Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Rutherford, Berg in Alberta, Kanada

Siehe auch:
 Rutherfurd